Доун Элберта Уэллс (; ) — американская актриса и продюсер.

Биография 
Доун Уэллс родилась в Рино, где окончила школу. Затем изучала химию в  в Колумбии, штат Миссури. В 1960 году окончила Вашингтонский университет со степенью в области театрального искусства и дизайна. В университете была членом женского братства .

В 1959 году Уэллс стала «Мисс Невада» и представляла штат в конкурсе «Мисс Америка 1960».

В 2005 году американский еженедельник TV Guide поставил Уэллс на № 50 в списке «50 самых сексуальных звёзд всех времён».

Участие в общественном движении 
Уэллс выпускала одежду для пожилых людей и инвалидов, основала некоммерческую организацию Film and Television Institute, а также  — ежегодный фестиваль семейного кино. Была пресс-секретарём , собирала средства для инвалидов и бездомных.

Личная жизнь 
С 1962 по 1967 год была замужем за менеджером Ларри Розеном.

Умерла 30 декабря 2020 года на 83-м году жизни в Лос-Анджелесе от осложнений коронавирусной инфекции.

Фильмография

Награды 
 2004 — TV Land Awards за сериал «Остров Гиллигана»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Интервью на сайте Archive of American Television

Умершие в 2020 году
Умершие от COVID-19 в США
Киноактрисы США
Выпускники Колледжа Стивенса
Выпускники Вашингтонского университета
Выпускники Школы драматического искусства Вашингтонского университета